Francja:
 Villaz – gmina

Szwajcaria:
 Villaz – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne
 Villaz-Saint-Pierre – dawna gmina w kantonie Fryburg

Zobacz też:
 Villas